Regno Unito
Maldon – cittadina dell'Essex
Maldon – distretto dell'Essex
Collegio di Maldon